Il singolare del torneo di tennis Bordeaux Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Paolo Canè che ha battuto in finale Kent Carlsson 6-4, 1-6, 7-5.

Teste di serie

 Henri Leconte (secondo turno, ritiro)
 Thierry Tulasne (quarti di finale)
 Kent Carlsson (finale)
 Diego Pérez (quarti di finale)

 Libor Pimek (quarti di finale)
 Ulf Stenlund (semifinali)
 Ronald Agénor (semifinali)
 Fernando Luna (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bordeaux 1986